Zlatari est un toponyme qui peut désigner :
 Zlatari, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Zlatari, une localité de Bulgarie située dans l'obchitna de Toundja, oblast de Yambol ;
 Zlatari, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina.
 Zlatari, un village de la République de Macédoine situé dans la municipalité de Resen.